Albov kan som auktorsförkortning betyda:

 Nicholas Mikhailovic Albov
 Nicholas Michailovitj Albov

Robotskapade auktorsförkortningar